KCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coffman Cove (Alaska) (Stati Uniti)